Сафо́ново — узловая железнодорожная станция Белорусского направления Московской Железной Дороги в одноимённом городе Смоленской области.

История 
Основана в 1870 году. До 1968 года называлась Дорогобуж, несмотря на то, что сам город Дорогобуж располагается южнее.

Описание

Инфраструктура 
Станция имеет вокзальное здание, в котором расположены зал ожидания, кассы и туалеты.

Станция состоит из двух платформ (боковой и островной, обе низкие), соединённых настилом через пути

Навесами и турникетами не оборудована.

Вокзал станции входит в состав Московской дирекций пассажирских обустройств, а пригородное сообщение обеспечивается Смоленским региональным центром АО «ЦППК».

Расположение 
Территориально станция располагается посередине города. Севернее станции расположен автовокзал Сафоново, на котором можно осуществить пересадку на городские, пригородные и междугородные автобусы.

Движение и путевое развитие 
Станция находится на главном ходу Смоленского (Белорусского) направления Московской железной дороги.

От станции отходят две неэлектрифицированных однопутных линии:

 на восток — в сторону станции Владимирский тупик;
 на юго-восток — в сторону посёлка Верхнеднепровский.

Смоленское (Белорусское) направление МЖД

Пригородные поезда 
Является конечной для пригородных электропоездов Смоленск — Сафоново и Вязьма — Сафоново. На станции также останавливаются пригородные электропоезда, следующие по маршруту Смоленск — Вязьма (и обратно).

Поезда дальнего следования 
На станции останавливаются поезда, следующие из Москвы в Брест (и обратно), из Смоленска в Санкт-Петербург (и обратно), а также «Ласточки», следующие по маршруту Москва — Смоленск (и обратно).

Линия на Владимирский тупик 
Пассажирского движения в сторону станции Владимирский тупик нет, однако до 2014 года ходили поезда Смоленск — Владимирский тупик (и обратно), проходившие Сафоново с остановкой, а затем и сокращённые поезда Сафоново — Владимирский тупик.

Линия признавалась убыточной и планировалась к частичному закрытию, однако сохранено (и в определённый момент наращено) грузовое движение до станции Игоревская.

Линия на Верхнеднепровский 
Грузовая линия, идущая в Верхнеднепровский в том числе обслуживает нужды ПАО «Дорогобуж», входящего в группу компаний «Акрон». По некоторым утверждениям линия была грузопассажирской и имела разветвление на Верхнеднепровский и город Дорогобуж.

Инциденты 
В августе 2006 года в вагоне пригородного пассажирского поезда, следующем по маршруту Смоленск — Владимирский тупик, было обнаружено 100 граммов ртути. Поезд был остановлен на станции Сафоново, пассажиры эвакуированы, а вагон прошёл демеркуризацию.

Фотогалерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Расписание поездов по станции на Яндекс Расписаниях и tutu.ru

Станции Смоленского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Смоленской области
Сафоново (город)